Baoshan (Yunnan), een stadsprefectuur in het westen van de zuidwestelijke provincie Yunnan, Volksrepubliek China
 Baoshan (district), een district in het uiterste noorden van de stadsprovincie Shanghai gelegen